«Бархатный сезон» — художественный фильм режиссёра Владимира Павловича, снятый в 1978 году.

Сюжет 
Действие фильма происходит осенью 1938 года после окончания войны в Испании. Бойцы испанской интернациональной бригады, покинувшие Испанию, решают помочь представителю Красного креста переправить на безопасный остров Корсику детей противников генерала Франко. Морской вокзал находится в городке на границе Франции и Испании, где одновременно проходит несколько важных для города событий: велогонка на приз побережья и подготовка к казни фашистского лидера Жоржа Гринье.

Однако в тот момент, когда все отъезжающие собираются на вокзале и готовятся к отплытию на корабле, вокзал захватывают фашисты во главе с Бернардом, помощником Гринье. Они требуют освободить Гринье, угрожая убийством заложников, в том числе 12 испанских детей. Перед властями города стоит выбор: или пойти на поводу у преступников и выдать их лидера, или брать штурмом вокзал. В результате дать отпор захватчикам смогли только русский Шухов, француз Анри и американка Лиз, которые оказались на этом вокзале. В результате завязавшейся перестрелки Анри погибает, Лиз ранят, а власти принимают решение отпустить лидера фашистов.

Гринье произносит зажигательную речь на площади города, после чего вместе с Бернардом и его боевиками, а также раненой Лиз и её отцом в качестве заложников отбывает в аэропорт и улетает. Когда до приземления на контролируемой фашистами Майорке (Бернард говорит об «огнях немецкого аэродрома», хотя остров был оккупирован Италией) остается несколько минут, американка расстреливает из пистолета Бернарда и пилота, после чего самолет взрывается. Дети после освобождения благополучно сели на пароход и были доставлены на Корсику.

В ролях 
 Юозас Будрайтис — Николас, Николай Шухов (озвучивание — Николай Губенко)
 Татьяна Сидоренко — Мари
 Валентина Игнатьева (озвучивание — Галина Польских, вокал — Валентина Игнатьева) — Лиз Бредвери 
 Сергей Бондарчук — мистер Ричард Бредвери
 Ирина Скобцева — миссис Бредвери
 Алёна Бондарчук — Бэтти, младшая дочь Ричарда Бредвери
 Александр Лазарев (старший) — Анри Ламер
 Иннокентий Смоктуновский — комиссар
 Николай Крючков — Бур, капитан теплохода
 Юрий Яковлев — де Брашен
 Альгимантас Масюлис — Бернард
 Виктор Сергачев — Жорж Гринье
 Александр Вокач — мэр города
 Игорь Васильев — Парадье
 Лев Поляков — Франсуа, помощник Николаса
 Виктор Филиппов — помощник Николаса
 Инна Ульянова — жена Жоржа
 Исполнители танцевально-музыкальных номеров: Лариса Шутова, Валентин Манохин, С. Мурышева, Лариса Долина, А. Райта.

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Владимир Павлович
 Сценаристы — Григорий Горин, Владимир Павлович
 Оператор — Анатолий Кузнецов (IV)
 Композитор — Мурад Кажлаев
 Художник — Георгий Турылёв
 Директор картины — Карлен Агаджанов

О фильме 
Премьера фильма состоялась в Москве 16 июля 1979 года. В СССР фильм посмотрело 19,2 миллиона человек.

Саундтрек был частично издан в 1979 году на гибкой грампластинке Песни из к/ф «Бархатный сезон» (Г62-07255-56) и переиздан в альбоме Мурад Кажлаев. Песни и романсы (Российский диск, CD Audio, 2002):

 «Лучшее место на земле» (М. Кажлаев — М. Подберезский) Леонид Серебренников, на английском языке
 «Несостоявшееся знакомство» (М. Кажлаев — М. Подберезский) Лариса Долина и Вейланд Родд, на английском языке
 «Чиримболо» (М. Кажлаев — сл. народные) Валентина Игнатьева, на испанском языке 
 «Это ты» (М.Кажлаев — М.Подберезский) Лариса Шутова, на французском языке
Оркестр Госкино СССР, дирижёр  М. Кажлаев.

Ссылки 

Фильмы СССР 1978 года
Фильмы Швейцарии 1978 года
Фильмы по сценариям Григория Горина
Фильмы-драмы СССР
Военные фильмы СССР
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы на русском языке
Фильмы о гражданской войне в Испании